Iván García Cortina (ur. 20 listopada 1995 w Gijón) – hiszpański kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Hiszpańscy kolarze szosowi
Kolarze Bahrain-Merida
Kolarze Movistar Team
Kolarze Quick Step-Floors
Ludzie urodzeni w Gijón
Urodzeni w 1995